Turnaj v mužském fotbalu se v rámci Afrických her koná pravidelně od roku 1965. Věk hráčů účastnících se této soutěže je od roku 1991 omezen stejně jako je tomu při olympijských hrách na 23 let. Turnaj v ženském fotbalu se stal součástí her v roce 2003.

Mužský turnaj

Souhrn

Výkony mužstev

Ženský turnaj

Souhrn

Výkony mužstev

Odkazy

Reference

Související články 
 Africké hry

Africké hry
Fotbal v Africe